Labbe bzw. Labbé ist der Familienname folgender Personen: 

 Arnaud Labbe (* 1976), französischer Radrennfahrer
 Charles Émile Labbé (1820–1885), französischer Maler, Direktor der École des beaux-arts in Alger  
 Jean-François Labbé (* 1972), kanadischer Eishockeytorwart
 Léon Labbé (1832–1916), französischer Chirurg und Politiker
 Stephanie Labbé (* 1986), kanadische Fußballtorhüterin
 Werner Labbé (1909–1989), deutscher Maler, Illustrator und Grafiker

Sonstiges:
 Labbé Rock, Klippenfelsen in der Gruppe der Duroch-Inseln in der Antarktis